Стив Перри (Steve Perry):
 Перри, Стив (род. 1947) — американский писатель-фантаст.
 Перри, Стив (род. 1949) — певец американской группы Journey.
 Перри, Стив (род. 1955) — американский порноактёр.
 Перри, Стив — американский кинопродюсер (Захват 2: Тёмная территория, Дом у дороги и др.).